Glusk kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Hlusk, distriktshuvudort, Mahiljoŭs voblast,

Polen 

 Głusk, kommun, Lublins vojvodskap, Powiat lubelski, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar